Eta je lahko:

 Eta (črka) - sedma črka grške abecede
 ETA - baskovska teroristična organizacija
 Eta (podjetje) - živilsko podjetje iz Kamnika
 Eta (tovarna) - tovarna aparatov iz Cerknega
 ETA (kratica) - angloameriška kratica za predviden čas prihoda (Estimated Time of Arrival)